Carlo Mazzantini, scrittore italiano (1925-2006)
 Carlo Mazzantini, filosofo e docente universitario italiano